Степа́н Никола́евич Абрико́сов (1737, с. Троицкое, Казанская губерния — 1812, Москва) — российский , родоначальник торгово-промышленной династии, основавшей кондитерскую фабрику в Москве (1804).

Биография 
Будучи крепостным помещицы села Троицкого статской советницы , поставлял к её столу лакомства и сладости. В 1804 году с позволения помещицы переселился с семьёй из села Троицкого в Москву на оброк, где открыл бакалейную торговлю и стал выпускать варенье и пастилу из абрикосов в созданной семейной мастерской. Позднее выкупил вольную, зарегистрировался московским купцом 3-й гильдии Семёновской слободы. Прозвище, а затем и фамилию Абрикосов получил за искусство изготовления сладостей из абрикосов.

После смерти С. Н. Абрикосова семейный кондитерский бизнес был продолжен сыном Иваном, а после банкротства последнего — возобновлён внуком Алексеем.

Семья 
Жена — Фёкла Ивановна. Дети:
 Иван (1790/92 — 1848).
 Василий (1791—1848).
 Дарья.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Барышников М. Н. Деловой мир России: Историко-биограф. справ. — СПб., 1998.
 Бурышкин П. А. Москва купеческая. — М., 1991.
 1000 лет русского предпринимательства: из истории купеческих родов. — М., 1995.

Ссылки 
 
 

Кондитеры России
С
Основатели русских родов